Евролига 2008/09. је 9. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовао је 24 клуб из 13 држава. Фајнал фор је одигран у Берлину, а у финалној утакмици Панатинаикос је савладао московски ЦСКА.

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 20. октобра 2008. до 15. јануара 2009.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 28. јануара до 12. марта 2009.

Четвртфинала

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне одигран у Берлину од 1. до 3. маја 2009.

Годишње награде 
 Најкориснији играч Евролиге 2008/09:  Хуан Карлос Наваро (Барселона)
 Најкориснији играч Фајнал фора Евролиге 2008/09:  Василис Спанулис (Панатинаикос)
 Најбољи стрелац Евролиге 2008/09:  Игор Ракочевић (Таукерамика)
 Најбољи одбрамбени играч:  Димитрис Дијамантидис (Панатинаикос)
 Звезда у успону:  Новица Величковић (Партизан)
 Тренер године:  Душко Вујошевић (Партизан)
 Идеални тим Евролиге 2008/09:
 Прва постава:
  Терел Мекинтајер (Монтепаски Сијена) 
  Игор Ракочевић (Таукерамика) 
  Хуан Карлос Наваро (Барселона)
  Јанис Бурусис (Олимпијакос)
  Никола Пековић (Партизан)
 Друга постава:
  Теодорос Папалукас (Олимпијакос)
  Рамунас Шишкаускас (ЦСКА Москва) 
  Василис Спанулис (Панатинаикос)
  Еразем Лорбек (Барселона)
  Тијаго Сплитер (Таукерамика)

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2008/09. у европској кошарци